verscheidene leden van de Andrássy-familie:
Antoon Andrássy (1742-1799),
Károly Andrássy (1792-1845),
György Andrássy (1797-1872),
Gyula I Andrássy (1823-1890),
Gyula II Andrássy (1860-1929).